Lac Soda (en anglais Soda Lake) peut faire référence au :
  en Californie
  en Californie
 Lac Soda (comté de Shasta) en Californie
  (Soda Lake and Little Soda Lake, près de Fallon dans le Nevada)